Анастасий I може да се отнася за:

 Анастасий I- византийски император
 Анастасий I – римски папа
 Анастасий I – антиохийски патриарх